Вымышленная вселенная, вымышленный мир — структурный элемент художественного произведения, определяющий его онтологию:

Классификация 
Отнесение мира к категории вымышленных является предметом споров. Разногласия касаются как вымышленности мира в целом, так и его признаков. По мнению некоторых учёных, миры могут быть реальными, вымышленными и смешанными — вымышленными с элементами реальности (реалистичными — у Лема). В противоположность этому, Шмид, Долежел и другие категорически отказывают в праве существования смешанному миру, так как любой реальный элемент, оказавшийся в вымышленном окружении, становится собственным вымышленным аналогом. Допуская существование смешанных миров, к ним следует относить произведения, основанные на фактических событиях, но с вымышленными авторскими дополнениями.

Определяет вымышленность мира, по мнению литературоведов, либо сам автор (Серль), либо читатель (Жанетт), либо текст (Хамбургер). Последнее мнение пользуется наименьшей поддержкой среди специалистов, сходящихся в том, что объективных признаков вымышленности мира не существует. Для классификации мира предлагается использовать внешние проявления вымышленности, также разные с точки зрения разных групп специалистов: указание автора (Серль); намеренные умолчания, разрушение ориентировки, а также такие контекстуальные признаки, как публикация в рамках определённой серии или в определённом издательстве (Мартинес, Шеффель); «паратексты» — заголовки, посвящения, предисловия (Жанетт); использование прошедшего времени глагола для предстоящих событий (Хамбургер). К наиболее общим признакам вымышленности относят описание чужих мыслей, в реальном мире невозможное или высказываемое в виде предположений, и замкнутость мира произведения, не содержащего отсылок к неким реальным элементам, а использующего их внутренние вымышленные аналоги.

В соответствии с классификацией Роже Кайуа, вымышленные миры имеют следующее деление:
 сказка — мир, в котором невозможное существует равноправно с возможным;
 литература ужасов — мир, в котором невозможное является нарушением обычного порядка вещей;
 научная фантастика — невозможное имеет рациональное объяснение, которое превращает его в возможное.

Станислав Лем расширяет эту классификацию, дополняя её понятием детерминизма: по его мнению, сказка имеет полную предопределённость, так как в ней добро всегда побеждает зло, и этим она отличается от реальности; миф, как разновидность сказки, также имеет предопределённость, но иного плана: действия героев подчиняются воле высшего рока, а не их собственным желаниям; фэнтези представляет собой современный вид сказки, в которой допускается отклонение от предопределённости и возникновение случайных факторов, препятствующих торжеству добра. При этом формальное отнесение произведения к жанру научной фантастики может не соответствовать его действительной классификации: многие якобы фантастические миры должны быть причислены к фэнтезийным или сказочным.

Законы 
Роберт Макки указывает, что основным свойством вымышленного мира является его внутренняя непротиворечивость: установленные правила этого мира не должны меняться, а происходящие события обязаны подчиняться единым принципам причинно-следственных связей. Станислав Лем отмечает, что вымышленный мир не может менять свою принадлежность к сказке, литературе ужасов или научной фантастике по ходу произведения. Автор обязан объяснять происходящее в его мире одинаковым образом и не оставлять происходящее в его мире без объяснений. Попытки переходить от одного класса вымышленного мира к другому превращают произведение в пародию, так как этот ход действует на фоне имеющихся литературных примеров и рассматривается только в контексте противостояния им. И Макки, и Лем также отмечают, что отправной точкой для создания вымышленной вселенной является реальный мир, при этом Макки также вскрывает проблему создания вторичных миров — на основе уже существующих, а не просто отталкиваясь от реальности.

Тем не менее, вымышленным мирам свойственны логические неувязки. Например, в мире романов Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» существует «Проблема орлов» — возможность доставить Кольцо Всевластья на Ородруин с помощью орлов (в конце книги они спасают героев из Мордора), которая даже не обсуждалась. Другим примером неувязок служит вселенная «Звёздных войн», которая по мере развития и появления произведений разных авторов стала накапливать внутренние противоречия. Для разрешения этой проблемы была создана база данных Holocron Star Wars continuity database, содержащая упорядоченные в рамках вымышленного времени и пространства события всех произведений вселенной. В случае обнаружения противоречий им либо даётся логичное объяснение, либо произведение выводится за рамки канона. Однако в апреле 2014 года почти все лицензированные произведения, изданные в рамках вселенной «Звёздных войн» до этой даты, были признаны новыми владельцами франшизы неканоническими.

См. также 
 Вымышленное существо
 Вымышленные страны
 Вымышленные языки
 Вымышленная валюта
 Создание мира

Примечания

Литература

Ссылки 
 Раздел «Авторские Миры» в журнале «Мир фантастики».